Javid Ismayil est un économiste et avocat azerbaïdjanais. Docteur de philosophie en économie, il est fondateur de la revue internationale Economic Research et vice-président de l'Union publique Turan Research Center.

Biographie
Javid Ismayil est le fils du professeur Ajdar Ismayilov, le petit-fils de Tagi Ismayilov, l'un des commandants de l'Armée rouge, qui a combattu les Dashnaks arméniens principalement en direction de Sharur-Daralayaz. Javid Ismayil naît le  1972 dans le village de Chomaxtur, dans la région de Sharur, dans la République socialiste soviétique autonome de Nakhchivan, sur le territoire de la RSS d'Arménie d'alors.

Il rejoint la lutte du peuple azerbaïdjanais contre l'Empire URSS, le mouvement de libération nationale dès son plus jeune âge, et prend une part active dans les combats contre les bandits arméniens qui ont tenté d'infiltrer volontairement le territoire de Nakhchivan en 1989. Il a aussi participé à la destruction des frontières de l'URSS. Alors que Moscou insistait pour garantir l'inviolabilité des installations d'ingénierie frontalières, Javid Ismayil et un petit nombre de ses camarades d'armes ont réussi à détruire la zone stratégique.

Durant son adolescence tumultueuse, Javid Ismayil a été interrogé trois fois par le KGB pendant le mouvement de libération nationale, et a également fait l'objet d'une enquête pour son activité d'ouverture de la frontière avec la Turquie car la destruction des barbelés de l'empire par le peuple et l'incident ont fait l'objet de plusieurs numéros du journal "Moscow News" de toute l'Union, publié à Moscou.

Par la suite, il sera diplômé du lycée en 1988 puis de la faculté d'économie de l'Université d'État de Nakhchivan en 1995 avec mention. En 2014, il est diplômé de la faculté de droit, puis en 2018, il obtient son troisième diplôme en relations internationales.

Il est militaire, marié et père de trois enfants.

Activité scientifique
Javid Ismayil travaille au sein de l’État pour le statut d’application des lois depuis 1996 et durant ses années scolaires, il a développé un grand intérêt pour les sciences dans ce sens. Ainsi, en 1997-2000, il a été étudiant en dissertation à l’Institut d’économie de l’ANSA. En 2000, il a soutenu sa thèse sur L'impact du système fiscal sur la formation et le développement de l'esprit d'entreprise dans l'industrie azerbaïdjanaise et a obtenu un doctorat en économie.

Dans un deuxième emploi, il a enseigné l'économie et le droit dans plusieurs universités en tant que docteur en philosophie en économie.

Javid Ismayil est le fondateur de la revue scientifique internationale indépendante ISSN 2522-9451 - International Standard Serial Number (ISSN 2522-9451), un périodique basé à Paris, France. Javid Ismayil est également connu dans les médias principalement pour ses autographes, ses écrits publicitaires, ses histoires et ses poèmes .

Activités sociales
Dans le même temps, Javid Ismayil est étroitement et très activement impliqué dans la vie publique de l'Azerbaïdjan. Il promeut la riche culture et l'histoire ancienne des peuples turcophones et aide à développer des liens culturels entre les peuples turcs, à promouvoir l'histoire, la culture, le folklore et les traditions des peuples turcs, à soutenir la recherche historique, ainsi que le patrimoine national et spirituel du peuple azerbaïdjanais. Il est l'un des fondateurs et vice-président du Turan Research Center Public Union, qui a été créé pour sensibiliser le public au domaine de la protection des valeurs historiques et pour promouvoir la solidarité et les liens historiques entre les peuples turcophones.

Références

Liens externes 

Naissance en juin 1972 
Économiste azéri
Économiste du XXIe siècle
Juriste azerbaïdjanais